Леднев — русская фамилия и происходящий от неё топоним.

Фамилия, скорее всего, происходит от прозвища «ледень» — льдина, льдышка (прозвище холодного, бесстрастного человека).

Возможно также происхождение фамилии от слова лёд, по роду занятий или месту жительства дальнего предка человека по мужской линии.

Близкие, схожие фамилии: Леднёв, Леденев.

Известные носители фамилии:
 Леднев, Богдан Сергеевич (род. 1998) — украинский футболист.
 Леднёв, Вадим Семёнович (1932—2004) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент АПН СССР (1990), академик РАО (1992).
 Леднев, Валентин Петрович (род. 1957) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ I созыва.
 
 
 Леднев, Пётр Иванович (в монашестве Павел; 1821—1895) — архимандрит РПЦ, настоятель Московского Никольского единоверческого монастыря.
 Леднёв, Павел Серафимович (1943—2010) — советский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион.
 Леднев, Юрий Макарович (1929—2001) — советский и российский поэт и прозаик.

 Леднев-Щукин, Сергей Евграфович (1875—1961) — русский живописец-пейзажист.

Женщины:
 Леднёва, Алина Андреевна (род. 1997) — российская баскетболистка.

Топонимы:

 Леднев — посёлок в Погарском районе Брянской области